Demonen kan syfta på:

 Demonen – en superhjälte från Marvel Comics, se Daredevil
 Demonen – en svensk seritidning 1966–1969, se Daredevil
 Demonen (film) – en amerikansk skräckfilm från 1976 i regi av Larry Cohen, originaltitel God Told Me To
 Demonen (musikalbum) – ett musikalbum av Julian Brandt från 2011
 Demonen (opera) - en opera av Anton Rubinstein 1875
 Demonen (roman) – en roman av Ruth Rendell, originaltitel A Demon in my View
 Jerseydemonen – en legendarisk varelse som sägs finnas i Pine Barrens i södra New Jersey
 Demonen i Karanda – en bok i bokserien Sagan om Mallorea av David Eddings
 Demonen (Liseberg)– en tidigare åkattraktion på Liseberg

Se även
 Demon